Ричард Уилсон (; 1 августа 1714, Монтгомеришир — 15 мая 1782, Лланберис) — британский художник-пейзажист.

Родился в Уэльсе в семье священника, в 1729 году перебрался в Лондон, где работал как портретист. В 1750—1757 годы путешествовал по Италии, где по совету Франческо Дзуккарелли обратился к пейзажной живописи — став, таким образом, первым крупным британским художником, посвятившим себя преимущественно пейзажу. Вернувшись в Англию, Уилсон вошёл в 1768 году в число 40 членов-учредителей Королевской Академии художеств.

Уилсон был учителем известного гравёра Роберта Полларда.

Пейзажи Уилсона носят несколько отвлечённый характер, их влияние признавали такие выдающиеся британские мастера, как Джон Констебл и Тёрнер.

Литература

Ссылки 
 Биография Ричарда Уилсона в проекте Welsh Biography Online на сайте Национальной библиотеки Уэльса.
 Биография Ричарда Уилсона на сайте Buzzle.com
 Richard Wilson, R.A. North Wales artist 1713—1782
 Работа Ричарда Уилсона Snowdon from Llyn Nantlle на сайте Ливерпульского музея

Художники Великобритании
Художники Уэльса